New Cumberland kan syfta på:

 New Cumberland, Pennsylvania
 New Cumberland, West Virginia